Guisa peut désigner :
 Guisa, une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Granma
 un cours d'eau d'Italie